Iomar do Nascimento - Braziliaanse voetballer, geboren in 1966 met bijnaam Mazinho
Anderson da Silva - Braziliaans voetballer, geboren in 1987 met bijnaam Mazinho
Waldemar Aureliano de Oliveira Filho - Braziliaans voetballer, geboren in 1965 met bijnaam Mazinho Oliveira